Debina ist
 eine griechische Rebsorte, siehe Debina
 die nichtpolnische Schreibweise der polnischen Orte namens Dębina